Narvi peut désigner :
 Narvi (fils de Loki), un personnage de la mythologie nordique ;
 Narvi (lune), un satellite naturel de Saturne qui porte le nom du personnage ;
 Narvi, un personnage de l'œuvre de J. R. R. Tolkien.
 Narvi, île du golfe de Finlande